Il doppio maschile  del Canada Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Mirnyi ha fatto coppia con Jonas Björkman, ma Bhupathi e Leander Paes li hanno battuto in finale 6–4, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2004
ATP Tour 2004